CLE, sigle composé des trois lettres C, L et E, peut faire référence à :
 Centre local d'emploi, un centre de services du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec chargé d'administrer l'aide en matière d’emploi ou l’aide de dernier recours ;
 Confédération des loisirs et des sports de l'esprit ;
 Commission locale de l'eau, l'organe qui pilote les SAGE (schémas d'aménagement et de gestion des eaux) en France ;
 Comité local pour l'emploi, une structure de gouvernance des projets français Territoires zéro chômeur de longue durée.

CLE est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Cleveland-Hopkins, dans l'Ohio, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 Escudo chilien, ancienne monnaie du Chili (1960-1975).

Culture et société

Entreprises 
 CLE International est une maison d'édition française créée en 1973, spécialisée dans le français langue étrangère (FLE).

Voir aussi 
 
 Clé, entreprise de plasturgie des établissements Clément Gaget située à Oyonnax.
Code